Donauweibchen steht für:

 Donauweibchen (Sagengestalt), Nixe und Figur einer Wiener Sage
 Donauweibchen (Strauss), Walzer von Johann Strauss Sohn (op. 427)
 Das Donauweibchen, Singspiel von Karl Friedrich Hensler (Text) und Ferdinand Kauer (Musik)
 Das Donauweibchen und der Ritter, Oper von Julius Hopp

Siehe auch:
 Donauweibchenbrunnen